Glyphyalinia vanattai är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Walker 1902.  Glyphyalinia vanattai ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
vanattai